Isla James puede hacer referencia a:

 Isla James: una isla del río Gambia, en África.
 Isla James: una isla en Estados Unidos.